est la formule brute de plusieurs isomères.

Alcool
Cyclique
 cycloheptanol, numéro CAS 
 1-méthyl-cyclohexanol, numéro CAS 
 2-méthyl-cyclohexanol, , numéro CAS 
 3-méthyl-cyclohexanol, numéro CAS 
 4-méthyl-cyclohexanol, , numéro CAS 
 cyclohexylcarbinol ou cyclohexylméthanol, numéro CAS 
 2-cyclopentyl-éthanol, numéro CAS 
Alcénique
 1-heptén-4-ol, numéro CAS , racémique
 3-heptén-1-ol, numéro CAS , mélange de diastéréoisomères
 (3Z)-3-heptén-1-ol, , numéro CAS 
 (3E)-3-heptén-1-ol, , numéro CAS 
 3-méthyl-5-hexén-3-ol, , numéro CAS 
 3-éthyl-1-pentén-3-ol, , numéro CAS 

 Aldéhyde
 heptanal ou n-heptanal, numéro CAS 

Cétone
 Heptanone
 heptan-2-one, numéro CAS 
 heptan-3-one, numéro CAS 
 heptan-4-one ou dipropyl cétone, numéro CAS 
 5-méthylhexan-2-one ou méthyl isoamyl cétone, numéro CAS  ;
 4-méthylhexan-2-one ou méthyl 2-méthylbutyl cétone, numéro CAS  ;
 3-méthylhexan-2-one ou méthyl 1-méthylbutyl cétone, numéro CAS  ;
 3,3-diméthylpentan-2-one ou tert-amyl méthyl cétone, numéro CAS  ;
 4,4-diméthylpentan-2-one ou méthyl néopentyl cétone, numéro CAS  ;
 3,4-diméthylpentan-2-one, numéro CAS  ;
 3-éthylpentan-2-one, numéro CAS  ;
 2,4-diméthylpentan-3-one ou diisopropyl cétone, numéro CAS  ;
 2,2-diméthyl-3-pentan-3-one ou éthyl tert-butyl cétone, numéro CAS  ;
 2-éthyl-3-pentan-3-one, numéro CAS  ;
 2-méthylhexan-3-one ou isopropyl propyl cétone, numéro CAS  ;
 4-méthylhexan-3-one ou éthyl sec-butyl cétone, numéro CAS  ;
 5-méthylhexan-3-one ou éthyl isobutyl cétone, numéro CAS 

 Éther
 1-allyloxy-butane, numéro CAS 
 2,2-diéthyl-oxétane,, numéro CAS